Le  ou pemphigus vulgaire est une maladie rare, forme la plus fréquente de pemphigus.
 Pemphigus vulgaris est un insecte, espèce du genre Pemphigus.